Geilenkirchen steht für:
 Geilenkirchen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen

Geilenkirchen ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Jean Geilenkirchen (* 1874), deutscher Unternehmer
 Karl Theodor Geilenkirchen (1877–1954), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Ralf Geilenkirchen (* 1966), deutscher Fußballspieler